Die Liste der Naturdenkmäler im Landkreis Bad Kissingen enthält alle Bäume und Baumgruppen im Landkreis Bad Kissingen, die als Naturdenkmäler durch Rechtsverordnung geschützt sind. Sie werden bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts Bad Kissingen geführt. Naturdenkmäler sind nach Artikel 9 des Bayerischen Naturschutzgesetzes Einzelschöpfungen der Natur, deren Erhaltung wegen ihrer hervorragenden Schönheit, Seltenheit oder Eigenart oder ihrer ökologischen, wissenschaftlichen, geschichtlichen, volks- oder heimatkundlichen Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt. Ein großer Teil der 80 geschützten Baumobjekte des Landkreises zeichnet sich durch ein für die Baumart hohes Alter und einen starken Stammumfang aus.

Erklärung 

 Ortsübersicht: Nennt die Nummer des Naturdenkmals. Im Landkreis Bad Kissingen beginnen alle Naturdenkmale mit dem Denkmalcode 672-N und einer fortlaufenden Nummer. Fehlende Nummern ergeben sich daraus, dass manche Naturdenkmale wegen Absterben des Baumes oder einer Aufhebung der Unterschutzstellung aus der Liste genommen wurden; nennt ferner den Namen und den Ort des Naturdenkmals
 Baumdaten:
 Ort: Nennt den Ort des Naturdenkmals
 Eigentümer: Nennt den Eigentümer des Naturdenkmals
 Baumart: Nennt die Baumart des Naturdenkmals
 Naturdenkmal seit: Nennt das Jahr, in dem der Baum oder die Baumgruppe zum Naturdenkmal erklärt wurde
 Stammumfang (Taille): Nennt den Stammumfang des Baumes an der Stelle des geringsten Stammdurchmessers (Taille). Gemessen wird dabei unterhalb der untersten Äste oder Astlöcher. Bei einer sehr hoch angesetzten Krone wird der Stammumfang höchstens auf 2,50 Meter Höhe gemessen. In Klammern steht das Jahr der Messung.
 Stammumfang (auf der Höhe von einem Meter): Nennt den Stammumfang des Baumes auf der Höhe von einem Meter. Bei geneigtem Gelände wird auf Höhe von einem Meter an der Stammachse gemessen. In Klammern steht das Jahr der Messung.
 Stammumfang (auf 1,3 Meter Höhe – BHD): Nennt den Stammumfang des Baumes auf der Höhe von 1,3 Metern. Bei geneigtem Gelände wird hangoberseitig gemessen. Befinden sich Äste tiefer als 1,3 Meter, wird darunter gemessen. Hat der Stamm unterhalb von 1,3 Metern einen kleineren Umfang, wird an dieser Stelle gemessen. In Klammern steht das Jahr der Messung. Zu den verschiedenen Messmethoden siehe Brusthöhendurchmesser.
 Alter: Nennt das Alter des Baumes
 Höhe des Baumes: Nennt die Höhe des Baumes
 Durchmesser der Krone: Nennt den Durchmesser der Krone
 Bemerkung: Bemerkungen zum Naturdenkmal
 Standort: Nennt die Koordinaten des Naturdenkmals.
 Bild: Abbildungen des Naturdenkmals
Anmerkung: Über die Naturdenkmalnummer ist ein Navigieren zwischen Ortsübersicht und Naturdenkmale in beide Richtungen möglich.

Ortsübersicht

Karte

Naturdenkmale

Laufender Antrag zu Naturdenkmal 
Die Liste enthält Bäume, zu denen derzeit ein Antrag Naturdenkmal läuft.

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Bad Kissingen
 Liste der Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Bad Kissingen
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Bad Kissingen
 Liste der geschützten Landschaftsbestandteile im Landkreis Bad Kissingen
 Liste der Geotope im Landkreis Bad Kissingen

 Liste regional bedeutsamer Bäume in Unterfranken
 Markante und alte Baumexemplare
 Liste der Naturdenkmäler im Landkreis Rhön-Grabfeld
 Liste der dicksten Bäume in der Rhön

Literatur 
 Stefan Kühn, Bernd Ullrich, Uwe Kühn: Deutschlands alte Bäume. Fünfte, erweiterte Auflage, BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München 2007, ISBN 978-3-8354-0183-9.
 Uwe Kühn, Stefan Kühn, Bernd Ullrich: Bäume, die Geschichten erzählen. BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München 2005, ISBN 3-405-16767-1.
 Hans Joachim Fröhlich: Alte liebenswerte Bäume in Deutschland. Cornelia Ahlering Verlag, Buchholz 2000, ISBN 3-926600-05-5.
 Hans Joachim Fröhlich: Wege zu alten Bäumen – Band 2, Bayern. Widi-Druck, Offenbach 1990, ISBN 3-926181-09-5.
 Michael Brunner: Bedeutende Linden – 400 Baumriesen Deutschlands. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien 2007, ISBN 978-3-258-07248-7.

Weblinks 

Landkreis Bad Kissingen: Bäume im Landkreis Bad Kissingen, archiviert am 13. Dezember 2015
 der Naturdenkmäler im Landkreis Bad Kissingen
 der Eichen im Landkreis Bad Kissingen
Bedeutende Linden bei alte-linden.com

Einzelnachweise 

!
Bad Kissingen